Georgshof steht für:

 Georgshof (Dornum), in der Einheitsgemeinde Dornum, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Georgshof (Neukirchen), in der Gemeinde Neukirchen, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Georgshof (Ravensburg), Einzelhof in der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Georgshof (Rösrath), Wohnplatz der Stadt Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Georgshof (Sonnewalde), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Sonnewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Siehe auch:
Georgenhof